Gonzagowie – włoski ród arystokratyczny panujący w księstwie Mantui w latach 1328-1708.

Dzieje 

W 1328 r. Ludwik (wł. Luigi) Gonzaga (zm. 1360 r.) objął władzę w Mantui jako kapitan generalny. W 1433 r. Gianfracesco Gonzaga otrzymał tytuł margrabiego Mantui, a w 1530 r. Fryderyk II Gonzaga otrzymał tytuł księcia Mantui. W 1531 rodzina drogą małżeństwa uzyskała markizat Montferratu (po wygasłej dynastii Paleologów).

Boczna linia Gonzagów z Mantui objęła księstwa Nevers i Rethel we Francji, kiedy Ludwik Gonzaga (wł. Luigi, franc. Louis) – młodszy syn Fryderyka II (1519-40) poślubił ich dziedziczkę. Ród Gonzaga-Nevers powrócił do Mantui i objął w niej rządy, gdy syn Luigiego Karol odziedziczył ją (razem z Monferratem) – wydarzenie to rozpoczęło wojnę o sukcesję mantuańską. Córka Karola I, który zdobył dla młodszej linii księstwo Mantui, w Polsce znana pod imieniem Ludwiki Marii, jako żona kolejno – Władysława IV i Jana II Kazimierza była królową Polski (1646-1667).

Przedstawiciele innej bocznej linii byli wpierw niezależnymi hrabiami, następnie książętami Guastalli. Pochodzili oni od Ferrantego, najmłodszego syna Franciszka II (1484-1519). Prawnuk Ferrantego, Ferdynand II, także odegrał ważną rolę w wojnie o sukcesję mantuańską.

Władcy Mantui z rodu Gonzagów 

 Luigi I (1328-1360)
 Guido (1360-1369), syn Luigiego
 Ludovico II (1369-1382)
 Francesco I (1382-1407), syn Ludovica I
 Gianfrancesco I (1407-1444), syn Francesca I
 Ludovico III (1444-1478), syn Gianfrancesca I
 Federico I (1478-1484), syn Ludovica II
 Francesco II (1484-1519)
 Federico II (1519-1540), syn Francesca II
 Francesco III (1540-1550), syn Federica II
 Guglielmo I (1550-1587), brat Francesca III
 Vincenzo I (1587-1612), syn Guglielma I
 Francesco IV (1612), syn Vincenza I
 Ferdinando I (1612-26), brat Francesca IV
 Vincenzo II (1626-1627), brat Ferdinanda I
Następnie księstwo Mantui przeszło do młodszej linii rodu Gonzaga-Nevers.
 Carlo I (1627-1637)
 Carlo III (1637-1665), wnuk Carla I (Carlo II nie przeżył swojego ojca)
 Ferdinando Carlo IV (1665-1708), syn Carla III
W 1708 zakończyło się panowanie Gonzagów, a Mantua przeszła w ręce Habsburgów.

Inni przedstawiciele rodu Gonzagów 
 Ferrante Gonzaga – włoski kondotier
 Ercole Gonzaga – włoski kardynał
 Francesco Gonzaga (1538–1566) – włoski kardynał
 Giovanni Vincenzo Gonzaga – włoski kardynał
 Alojzy Gonzaga – święty Kościoła katolickiego
 Ludwika Maria Gonzaga de Nevers, królowa polska
 Eleonora Gonzaga – cesarzowa niemiecka
 Eleonora Magdalena Gonzaga – cesarzowa niemiecka

Genealogia

Linki zewnętrzne 
 Genealogia rodu w: D.Shamà, Genealogie delle dinastie nobili italiane  
 Genealogia rodu w: M.Marek Genealogy.Eu 

!